Ashes of the Wake — четвертий студійний альбом американської групи Lamb of God, який був випущений 31 серпня 2004 року.

Композиції 
 Laid to Rest - 3:50
 Hourglass - 4:00
 Now You've Got Something to Die For - 3:39
 The Faded Line - 4:37
 Omertà - 4:45
 Blood of the Scribe - 4:23
 One Gun - 3:59
 Break You - 3:35
 What I've Become - 3:28
 Ashes of the Wake - 5:45
 Remorse Is for the Dead - 5:41

Джерела 
 Ashes of the Wake  allmusic
 Ashes of the Wake  last.fm

Альбоми Lamb of God
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми